GLM (OpenGL Mathematics — математика для OpenGL) — библиотека для OpenGL, предоставляющая программисту на C++ структуры и функции, позволяющие использовать данные для OpenGL.

Одна из особенностей GLM состоит в том, что его реализация основана на спецификации GLSL (OpenGL Shading Language).

Исходный код GLM распространяется под MIT License.

Примеры кода 

// Вычислить нормаль к треугольнику:
#include <glm/glm.hpp>

void computeNormal(triangle & Triangle)
{
  glm::vec3 const & a = Triangle.Position[0];
  glm::vec3 const & b = Triangle.Position[1];
  glm::vec3 const & c = Triangle.Position[2];
  Triangle.Normal = glm::normalize(glm::cross(c - a, b - a));
}

// Матричные преобразования:
#include <glm/glm.hpp> // glm::vec3, glm::vec4, glm::ivec4, glm::mat4
#include <glm/gtc/matrix_projection.hpp> // glm::perspective
#include <glm/gtc/matrix_transform.hpp> // glm::translate, glm::rotate, glm::scale
#include <glm/gtc/type_ptr.hpp> // glm::value_ptr

void transform()
{
  glm::mat4 Projection = glm::perspective(45.0f, 4.0f / 3.0f, 0.1f, 100.f);
  glm::mat4 ViewTranslate = glm::translate(glm::mat4(1.0f), glm::vec3(0.0f, 0.0f, -Translate));
  glm::mat4 ViewRotateX = glm::rotate(ViewTranslate, Rotate.y, glm::vec3(-1.0f, 0.0f, 0.0f));
  glm::mat4 View = glm::rotate(ViewRotateX, Rotate.x, glm::vec3(0.0f, 1.0f, 0.0f));
  glm::mat4 Model = glm::scale(glm::mat4(1.0f), glm::vec3(0.5f));
  glm::mat4 MVP = Projection * View * Model;
  glUniformMatrix4fv(LocationMVP, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(MVP));
}

Примечания

Ссылки 
 Официальный веб-сайт 
 Хранилище на SourceForge.net  
 Репозиторий на GitHub.com 

Статьи с примерами кода C++